Световното първенство по снукър през 2002 г. се провежда от 20 април до 6 май Театър Крусибъл, Шефилд, Англия. Във финалния мач Питър Ебдън побеждава 7 кратния световен шампион Стивън Хендри в изключително драматичен мач с резултат 18 – 17.

Най-голям брейк 
145

Матю Стивънс

Награден фонд 
£1 594 170

Резултати 

2002